Okręty US Navy o nazwie USS  "Neptune", pochodzącej od Neptuna:
Pierwszy "Neptune" był 294 tonową bocznokołową kanonierką parową i nosił taką nazwę przez krótki czas w czasie pierwszego okresu służby. Później został przemianowany na "Clyde".
Drugi "Neptune" był 1244 tonowym parowcem o napędzie śrubowym, który był w służbie w czasie wojny secesyjnej.
Trzeci "Neptune" (AC-8) był węglowcem, który przewiózł pierwszych amerykańskich żołnierzy do Europy w czasie I wojny światowej.
Czwarty "Neptune" (ARC-2) był okrętem naprawczym typu Neptune, który był w służbie w czasie zimnej wojny.

Fikcyjny atomowy okręt podwodny USS "Neptune" jest pokazany w filmie Gray Lady Down.

Neptune